__БЕЗКН__
 Еверсинце је први студијски албум шведског репера и Драин Ганг члана, Бладее-а .   Објављен је 25. маја 2016. године од стране YEAR0001 .  Албум садржи елементе рапа у облаку, "садбои" рап и Р&Б.

Списак песма

Референце 

Странице са непрегледаним преводима
Албуми 2016.